Бритиш гран при 2017. одржан је 20. августа 2017. године на Александар Стадиону у Бирмингему (Уједињено Краљевство). Ово је дванаести од 14. атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2017.

Значајнији детаљи такмичења

Сатница

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама 
,

Мушкарци

200 м 

Ветар -0,1 м/с

800 м

110 м препоне 

Ветар -0,6 м/с

Скок увис 

1 Повукао се са такмичења

Скок удаљ 

1 Повукао се са такмичења

Бацање кугле 

1 Повукао се са такмичења

Жене

100 м 
Такмичарке су биле подељене у две групе. У финале су се пласирале по 3 из сваке групе (КВ) и две по резултату (кв).

100 (А) м 

Ветар +0.8 м/с

100 (Б) м 

Ветар +1,0 м/с

 100 (Ф) м 

Ветар -1,2 м/с

400 м

1.500 м

3.000 м

400 м препоне

Скок мотком

Троскок

Бацање диска

Остале дисциплине

Мушкарци

3.000 м

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења сајт ИААФ

Бритиш гран при
ИААФ Дијамантска лига 2017.